est un genre éteint de cœlacanthe du Jurassique inférieur d’Allemagne et du Jurassique moyen de France. Une seule espèce a été nommée, , décrite par Hennig en 1951 à partir d’un spécimen presque complet découvert dans le Toarcien inférieur de Ohmden dans le Land de Bade-Wurtemberg.

Présentation 
Un autre exemplaire est connu du même site, et deux autres spécimens un peu plus anciens proviennent du Sinémurien de Holzmaden. L’holotype de cette espèce mesure 1,60 m de longueur. Un individu gigantesque d’une espèce indéterminée de Trachymetopon est connu dans le Jurassique moyen (Callovien supérieur) de Normandie. Ce spécimen composé d’un palato-carré de 53 cm long appartient à un individu de 4 mètres de longueur. Une étude publiée en 2015 a révélé que ce cœlacanthe appartenait au clade des Mawsoniidae. Il fait partie des quelques mawsoniidés connus à avoir été exclusivement marins (avec un spécimen indéterminé du Trias supérieur du Var), alors que la plupart des membres du groupe ont vécu dans les eaux douces et saumâtres.

Phylogénie 
Une analyse phylogénétique de la famille publiée en 2020 a trouvé une polytomie regroupant Trachymetopon et les genres crétacés “Lualabaea”, Axelrodichthys, et Mawsonia. “Lualabaea” pourrait être congénérique avec Axelrodichthys.

Liens externes

Notes et références 

Genre de sarcoptérygiens préhistoriques (nom scientifique)
Coelacanthiformes (nom scientifique)
Coelacanthiforme préhistorique
Poisson du Jurassique
Taxon fossile décrit en 1951
Paléontologie en Allemagne